

Codici 
 J2 – codice vettore IATA di Azerbaijan Airlines

Matematica 
 J2 – gruppo di Janko
 J2 – piramide pentagonale, uno dei solidi di Johnson

Sport 
 J2 – seconda divisione della J-League, massima serie calcistica giapponese

Altro 
 Allard J2 – automobile della Allard
 J-2 – un propulsore a razzo NASA